Guido Pizarro – astronomo cileno
Guido Pizarro – calciatore argentino